Кра́тер (крате́р;  от  — большая чаша):

 Кратер ( — смешиваю) — античный сосуд для смешивания вина с водой.
 Кратер () — название созвездия южного полушария неба Чаша до утверждения официальных наименований.
 Кратер — углубление в поверхности электрода, образующееся при дуговом электрическом разряде.
 Кратер — название квартала (района) города Аден в Йемене. Назван так в связи с расположением района на кратере вулкана.

 Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты) или на вершине горы (см.: :Категория:Кратеры).
 Вулканический кратер — углубление на вершине или склоне вулканического конуса, образованное от извержения вулкана.
 Ударный кратер (метеоритный кратер) — углубление на поверхности космического тела, результат падения другого тела меньшего размера.
 Эрозийный кратер — углубление эрозийного происхождения.
 Взрывная воронка — углубление в земле от взрыва обычного или ядерного боеприпаса.
 Лунный кратер — углубление в поверхности Луны.

Персоналии 
 Кратер Македонский () — царь Македонии в 399 году до н. э.
 Кратер (полководец) () — предводитель пеших телохранителей в войске Александра Великого.
 Кратер (юрист) () — брат Антигона Гоната.

Примечания